Куллэ́ — фамилия французского происхождения. Известные носители:

 Куллэ, Виктор Альфредович (род. 1962) — российский писатель, переводчик и литературовед, поэт, сценарист, редактор.
 Куллэ, Роберт Фредерикович (1885—1938) — филолог и историк западной литературы.

См. также 
 Кулле, Сергей Леонидович (1936—1984) — русский поэт.